Boberka – wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie turczańskim

1 ciek na Ukrainie:
 Boberka (Боберка, Бібрка)– dopływ Ługu

2 cieki w Polsce:
 Boberka – struga, dopływ Biebrzy
 Boberka – potok, dopływ Jasiołki

Przypisy